Dirk kan avse:

 Dirk (segling) – en lina som bär upp bommen på en segelbåt
 Dirk (mansnamn) – ett mansnamn av tyskt ursprung, kortform av Dietrich